Saint-Exupéry kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Exupéry-les-Roches, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Exupéry, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,